Име Светозар Марковић се може односити на више особа:
 Светозар Марковић (1846—1875), публициста, социјалиста и политичар друге половине XIX века.
 Светотар Марковић (1860—1916), лекар.
 Светозар Марковић Тоза (1913—1943), један од организатора НОБ-а у Војводини и народни херој.
 Светозар Марковић (2000), фудбалер.

По Светозару Марковићу, првом српском социјалисти, је град Јагодина од 1946. до 1990. године носила име Светозарево. 

Неколико школа у Србији, носи његово име:
 Гимназија Светозар Марковић (Јагодина) у Јагодини
 Гимназија Светозар Марковић (Ниш) у Нишу
 Гимназија Светозар Марковић (Нови Сад) у Новом Саду
 Суботичка гимназија у Суботици
 Гимназија Светозар Марковић (Сурдулица) у Сурдулици
 Основна школа „Светозар Марковић“ (Врачар) на Врачару
 Основна школа „Светозар Марковић“ (Лесковац) у Лесковцу
 Основна школа „Светозар Марковић“ (Краљево) у Краљеву
 Основна школа "Светозар Марковић" (Врање)
 ОШ Светозар Марковић (Рековац)
 ОШ „Светозар Марковић” Ковиље
 ОШ „Светозар Марковић” Бродарево
 ОШ „Светозар Марковић” Крагујевац
 ОШ „Светозар Марковић” Београд

Као и библиотека Београдског универзитета.

Остало:
 Светозар Марковић (филм)
 Светозар Марковић (ТВ серија)
 Тоза Марковић (предузеће)

Види још 
 Гимназија Светозар Марковић